«Детские игры 2» () — американский фильм ужасов в жанре сверхъестественного слэшера 1990 года режиссёра Джона Лафия. Второй фильм во франшизе «Детские игры».

Сюжет 
Карен Баркли заявляет в суде, что в куклу «Хороший парень», которую она купила в подарок своему сыну Энди, вселилась душа серийного убийцы Чарльза Ли Рэя, который затем попытался вселиться в самого Энди, потому что его душа начала срастаться с куклой. В итоге женщину отправляют на принудительное лечение в психиатрическую больницу, а Энди помещают в кризисный центр. Дабы развеять слухи компания «Play Pals», которой принадлежит кукла, проводит собственную экспертизу останков и не находит в них ничего необычного, а потому куклу решают восстановить: чистят каркас и заменяют сгоревший пластик новым. В день, когда Энди из кризисного центра решает забрать к себе пара временных опекунов Фил и Джоанна Симпсоны, на фабрике «Play Pals» один из рабочих, который проводил финальную обработку Чаки, погибает от удара током, когда у аппарата, который вставлял Чаки новые глаза, происходит замыкание. 

В доме у Симпсонов Энди знакомится ещё с одной их подопечной — девочкой-подростком Кайл. В целом Энди нравится у Симпсонов, хотя в какой-то момент он обнаруживает там куклу «Хороший парень», оставшуюся от предыдущих детей. Зная о страхе Энди перед этой игрушкой Джоанна уносит куклу в гостиную. В тот же вечер работник компании Мэттсон забирает Чаки к себе в машину и последний, воспользовавшись отсутствием Мэттсона, залезает в его кейс, где находит документы про Энди. Позвонив в центр, откуда забрали Энди, Чаки прикидывается его родственником и узнаёт новый адрес мальчика. После этого он берёт Мэттсона в заложники и заставляет поехать к дому Симпсонов (Мэттсон не видит, что Чаки — кукла), где по приезде душит того полиэтиленовым пакетом. В доме Симпсонов Чаки ловко встаёт на место тамошней куклы, которую тайком закапывает в саду. 

На следующий день Энди решает, что ему действительно нужно отпустить страхи прошлого, поэтому он в конечном итоге решает принести Чаки к себе в комнату. Той же ночью он просыпается и обнаруживает себя связанным, а Чаки готовится провести ритуал переселения души, но по чистой случайности мальчику удаётся привлечь внимание. Симпсоны, однако, отказываются верить Энди, хотя Фил после этого бросает Чаки в подвал. На следующий день Чаки проникает в школу Энди и пишет на его тестовом листке матерное слово, добиваясь того, чтобы учительница мисс Кэтвел оставила Энди после уроков. Но Энди удаётся сбежать из под стражи, в то время как мисс Кэтвелл погибает, когда Чаки забивает её линейкой. 

Дома Симпсоны, однако, всё равно отказываются верить Энди, так как обнаруживается, что Чаки лежит в подвале на прежнем месте. Понимая, что никто не сможет его защитить, кроме него самого, ночью Энди сам спускается в подвал, где вступает в схватку с Чаки, которую чуть было не проигрывает, но его косвенно спасает спустившийся в подвал на шум Фил. Но Чаки сталкивает того с лестницы и тот разбивается насмерть. Джоанна уверена, что Фил упал из-за Энди, поэтому отсылает мальчика обратно в приют. Сразу после отъезда Энди Кайл находит закопанную в саду куклу, а затем обнаруживает, что Чаки, которого она перед этим засунула в мусорный бак, исчез. Она бежит к Джоанне, но обнаруживает ту задушенной, а затем на неё набрасывается Чаки и приставляет к горлу нож.  

Он заставляет Кайл отвезти его в приют, где она затем врубает пожарную сигнализацию. В последовавшей суматохе Чаки убивает директрису приюта Грэйс и заставляет Энди сбежать с ним из приюта подальше от Кайл, которая бросается вдогонку. Сумев оторваться от Кайл Чаки приводит Энди на склад «Play Pals», где в окружении множества коробок с «Хорошими парнями» он оглушает мальчика и наконец проводит ритуал переселения до конца. Но Энди открывает глаза, после чего Чаки видит, как у него самого течёт из носа кровь и он понимает, что упустил срок. Благодаря вмешательству Кайл Энди удаётся оторваться от Чаки. Их беготня по фабрике (в процессе которой погибает техник, работающий там, а сам Чаки теряет сначала запястье, а потом обе ноги) завершается тем, что Энди выливает на Чаки расплавленный пластик, а когда тот всё равно оказывается жив, то Кайл вставляет ему в рот шланг со сжатым воздухом, из-за чего голова Чаки взрывается.

В ролях 
 Брэд Дуриф — Чаки
 Алекс Винсент — Энди
 Кристин Элиз — Кайл
 Дженни Эгаттер — Джоанна Симпсон
 Джеррит Грем — Фил Симпсон
 Бет Грант — мисс Кеттлевелл, новая учительница Энди
 Питер Хескел — мистер Саливан, директор фабрики игрушек

Критика в России 
Кинокритик Сергей Кудрявцев поставил картине 4 балла из 10, отметив, что тон в фильме задают спецэффекты и замечательные кукольные манипуляции. По мнению того же критика герой Алекса Винсента Энди является уже не таким трогательным и доверчивым, а также он иногда начинает раздражать своей беспомощностью в отношениях с взявшими мальчика на воспитание супругами Симпсон. Кроме того, совместно с Кайл он совершает несуразные действия, которые лишь тянут время и отодвигают финал противостояния с ожившей куклой.

Вырезанные сцены 
Версия, транслировавшаяся по телевидению, сильно отличалась от той, что была показана в кинотеатрах и потом выпущена на носителях.
 В самом начале, когда погибает один из техников, показывается альтернативный кадр с его лицом (на этот раз на нём очки и полностью отсутствует кровь), после чего гаснет свет и слышатся лишь звуки царящей суматохи. Одновременно слышится чей-то топот и Мэттсон и мистер Салливан обращают на это внимание.
 После того, как Салливан уходит из технического отсека через дверь, возле которой на полу сидит Чаки, Мэттсон, расстроенный происшествием с техником, садится на пол рядом с куклой и берёт её в руки. Кукла тут же срабатывает и произносит знакомое всем «Hi, I’m Chucky. Wanna Play?»
 После того, как Симпсоны подъезжают к дому, Фил спрашивает у Энди, что он думает об их доме и Энди отвечает, что в нём нет ничего примечательного.
 Перед тем, как Мэттсон разговаривает в машине по телефону со своей любовницей, была вырезана сцена, где он звонит своей жене и врёт, что задержится на работе.
 После того, как Мэттсон уходит из машины в магазин, Чаки (видны только руки и часть спины) начинает копаться в его кейсе и находит справку об Энди.
 Фил и Джоан, отправив Кайл и Энди в школу, обсуждают ночную историю с последним (имея в виду ту сцену, где Чаки привязал Энди к кровати).

Примечания

Ссылки 

Молодёжные фильмы
Фильмы ужасов 1990 года
Фильмы ужасов США
Фильмы-сиквелы
Фильмы Джона Лафиа
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1990 года
Сиквелы фильмов ужасов
Фильмы-слэшеры
Фильмы о серийных убийцах